Warnken ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Warnken (* 1889; † unbekannt), chilenischer Fußballschiedsrichter 
 Heinz Warnken (1912–1943), deutscher Fußballspieler
 Stefan Warnken (* 1986), Tanzsporttrainer und Choreograph im Bereich leistungssportliches Formationstanzen (Latein)